Csehország
 Kobyly, település a Libereci járásban
 Lengyelország
 Kobyły, település a Kujávia-pomerániai vajdaságban
 Szlovákia
 Lófalu (szlovákul Kobyly), község az Eperjesi kerület Bártfai járásában